Pao steht für:
 Pao (Gattung), Kugelfische
 Pao (Volk), Volksgruppe in Indien
 Figur im Feenschach, siehe Märchenschach #Pao
 Nissan Pao, Modell der japanischen Automobilmarke Nissan
 El Pao, Dorf im Bundesstaat Cojedes, Venezuela

Personen:
 Michelle Pao (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Pisay Pao (* 1984), amerikanische Schauspielerin
 Yue-Kong Pao (1918–1991), chinesischer Unternehmer in Hongkong

PAO steht für:

 Panathinaikos Athlitikos Omilos, griechischer Sportverein
 Patentanwaltsordnung, deutsche Regelungen

 Periartikuläre Ossifikation, eine heterotope Knochenbildung, beispielsweise nach Einsetzen einer Hüftgelenksprothese
 Period after opening, für Kosmetikprodukte die Verwendungsdauer
 Pierre-Auger-Observatorium, internationales physikalisches Großexperiment
 Politischer Arbeitskreis Oberschulen, Schülervereinigung
 Polyalphaolefine, Basisflüssigkeit für Schmierstoffe, siehe Amorphe Polyalphaolefine
 Preisanordnung, gesetzliche Preisfestlegung in der DDR
 Publitschnoje Akzionernoje Obschtschestwo, offene Aktiengesellschaft russischen Rechts
 Poly-Alpha-Olefine

Siehe auch:
 Pao aus dem Dschungel (dänischer Spielfilm 1959)
 Pao Pao
 Pau (Begriffsklärung)

Abkürzung